Marchbank est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1887-1941), joueur australien de football australien
Brian Marchbank (né en 1958), joueur de golf écossais
Caleb Marchbank (né en 1996), joueur australien de football australien
 (1878-1959), joueur australien de football australien
 (1883-1946), organisateur syndical écossais
Peter Marchbank, chef d'orchestre britannique
Walter Marchbank (1838-1893), joueur de cricket anglais

Voir aussi
Marchbanks Speedway, piste de course NASCAR de Hanford en Californie

Homonymie de patronyme